Almadasuchus es un género extinguido de cocodrilomorfo que contiene una única especie, Almadasuchus figarii. Vivió en Sudamérica durante el Jurásico Superior. Sus restos fósiles, partes del cráneo y del esqueleto postcraneal, han aparecido en la Formación Cañadón Asfalto, en Patagonia (Argentina).

De acuerdo a un análisis filogenético publicado junto con la descripción de la especie, A. figarii es el taxón hermano o el pariente más cercano al clado de los Crocodyliformes, un grupo que se originó en el Triásico Superior e incluye a los actuales crocodilianos. También es un pariente cercano de los "esfenosuquios", un grupo parafilético de crocodilomorfos basales no crocodiliformes. Almadasuchus es un pariente cercano del "esfenosuquio" Junggarsuchus del Jurásico Medio de China. Almadasuchus es uno de los cuatro crocodilomorfos no crocodiliformes conocido que ha sido datado con posterioridad al Jurásico Inferior, siendo los otros Junggarsuchus y dos "esfenosuquios" de la Formación de Morrison del Jurásico Superior del oeste de Estados Unidos, Hallopus y Macelognathus. Los crocodiliformes aparecieron en el Triásico Superior y comenzaron una importante radiación evolutiva en el Jurásico, convirtiendo a Almadasuchus en uno de los últimos crocodilomorfos basales.

Almadasuchus es considerado como una forma transicional entre los crocodiliformes y los arcosaurios primitivos en lo que respecta a su neurocráneo. En casi todos los reptiles diápsidos el neurocráneo está apenas conectado a los demás huesos que componen el cráneo, lo que hace que esta región sea flexible o cinética. En los crocodiliformes, el neurocráneo está fuertemente suturado a un hueso denominado el cuadrado, lo que hace que el cráneo sea completamente inmóvil o acinético. El cuadrado de Almadasuchus no está completamente fusionado al neurocráneo, pero tiene conexiones con dos huesos de esa área, el basiesfenoides y el exoccipital. Estos dos puntos de sujeción probablemente hacían que el cráneo de Almadasuchus fuera completamente acinético. Jungarrsuchus, que es el segundo crocodilomorfo más emparentado con los crocodiliformes, tiene un cuadrado que solo se sujeta al exoccipital.

Filogenia 
Cladograma basado en Pol et al. (2013):

Referencias 

Reptiles extintos
Crocodilomorfos del Jurásico
Crocodilomorfos extintos de América del Sur
Crocodylomorpha
Fósiles de Argentina